Сребърната мечка за най-добър режисьор е награда на Берлинале за най-добро режисьорско постижение.

Носители

Повторни победители 
 Марио Моничели (1957, 1976, 1982)
 Шотоджит Рай (1964, 1965)
 Карлос Саура (1966, 1968)
 Ричард Линклейтър (1995, 2014)

Външни препратки 

 Берлинале Официален уебсайт

Филмов фестивал в Берлин
Филмови награди на Германия